Dickenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothee Dickenberger (* 1946), deutsche Soziologin
 Laura Dickenberger (* 1991), deutsche Schauspielerin